Denne liste over fredede bygninger i Assens Kommune viser alle fredede bygninger i Assens Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Assens Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Assens Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Assens Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments